Miejscowości w USA:
 Luverne – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Crenshaw
 Luverne – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Luverne – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
Gminy w USA:
 Luverne (ang. Luverne Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock